Marek Szczepkowski – polski lekarz, chirurg, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych
 Marek Szczepkowski – polski piosenkarz, wokalista zespołów Niebiesko-Czarni i Pięciolinie